Niemcy:
 Schöps – dzielnica Reichenbach/O.L.
 Schöps – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Inne:
 Schöps – firma

Zobacz też:
 Schoeps
 Schwarzer Schöps
 Weißer Schöps